

Architettura
Leeds Castle, castello del villaggio di Leeds, nel borough di Maidstone (Kent, Inghilterra)

Marina
Leeds Castle, corvetta della marina britannica, varata nel 1944
Leeds Castle, nave della marina britannica, varata nel 1980

Cinema
Leeds Castle, cortometraggio del 1979 di Peter Greenaway